Teubert ist der Familienname folgender Personen:

 Colten Teubert (* 1990), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Marian Teubert (* 2000), deutscher Handballspieler
 Wilhelm Teubert (1885–1944), deutscher Schiffbauingenieur, Betonschiffbauer und Erbauer des ersten deutschen Windkraftrades

Siehe auch:
 Oskar-Teubert-Schiff
 Täubert
 Taubert